Funicolare di Bergamo Alta – collega la città alta alla città bassa.
Funicolare di Bergamo-San Vigilio – collega la città alta al colle San Vigilio